Folio (papierformaat), een papierformaat, circa 21 × 33 cm, iets groter dan A4; tevens een historisch boekformaat, ongeveer 40 à 45 cm hoog
een boek gedrukt op folioformaat, in  het bijzonder de First Folio uit 1623, met toneelstukken van Shakespeare
Folio (lettertype)
Folio (Gallimard), een literaire collectie van de Franse uitgeverij Gallimard
Folio (Guy), een compositie van Barry Guy

Ten onrechte vaak als "folio" aangeduid worden:
Folium (blad), een blad in een manuscript of boek dat niet per bladzijde genummerd is
 bifolium, een (eenmaal) dubbelgevouwen blad papier of perkament: een bedrukt vel papier wordt eenmaal gevouwen en zo ontstaan vier pagina's van een boek; zie Katern

Zie ook 
 Foliant
 Portfolio